Christophersen ist der Familienname folgender Personen:

 Alf Christophersen (* 1968), deutscher evangelischer Theologe
 Henning Christophersen (1939–2016), dänischer Politiker; er war Vizepräsident der Europäischen Kommission
 Jan Christophersen (* 1974), deutscher Schriftsteller
 Jes Christophersen (1826–1901), deutscher Politiker
 Jes Christophersen (Mikrobiologe) (1914–2011), deutscher Mikrobiologe und Hochschullehrer
 Line Christophersen (* 2000), dänische Badmintonspielerin
 Sven-Sören Christophersen (* 1985), deutscher Handballspieler
 Thies Christophersen (1918–1997), deutscher Holocaustleugner
 Wilhelm Christoffer Christophersen (1832–1913), norwegischer Diplomat und Politiker

Christophersen steht für:
 Christophersen (Unternehmen), Unternehmen aus Uruguay mit Sitz in Montevideo

Siehe auch:
 Christophersen-Gletscher, Gletscher auf Südgeorgien im Südatlantik
 Mount Wilhelm Christophersen, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Christoffersen (Begriffsklärung)
 Christopherson
 Kristoffersen (Begriffsklärung)